Chris Latham ist der Name folgender Personen:

*Chris Latham (Baseballspieler) (* 1973), amerikanischer Baseballspieler
Chris Latham (Rugbyspieler) (* 1975), australischer Rugbyspieler